Didier Bolelli, général d'armée de l'Armée de Terre française, spécialiste du renseignement (1955-) ;
 Franco Bolelli (1950-2020), philosophe italien ;
 Henri Bolelli, un joueur français de tennis (1912-1984) ;
 Simone Bolelli, un joueur italien de tennis (1985-).

Patronyme italien